

Località

Francia
Minot, comune della Côte-d'Or

Stati Uniti
Minot (Dakota del Nord)
Minot (Maine)
Minot (Massachusetts)
Minot (Mississippi)

Persone
George Richards Minot, medico statunitense
Susan Minot, scrittrice statunitense
Minot Judson Savage, pastore protestante e saggista statunitense
Wiz Khalifa, rapper statunitense